Spinoy  ist der Familienname folgender Personen:

 Antoon Spinoy (1906–1967), belgischer Politiker
 Erik Spinoy (* 1960), flämischer Dichter, Essayist und Universität Professor